

Persone 
 Werner Marti (1920-2013) – scrittore svizzero
 Werner Marti (1957) – politico svizzero
 Werner Marti (1962) – sciatore svizzero
 Werner Marti (1989) – sciatore svizzero